il quartiere di Bari Marconi - San Girolamo - Fesca
 la Stazione di Fesca-San Girolamo